Le championnat de France de football de Division 3 1983-1984 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve de l'AJ Auxerre, qui bat en finale celle de l'OGC Nice.

Groupe Nord

Groupe Est 

|}

L'ASP Vauban Strasbourg et le CS Blénod refusent la montée, il n'y a par conséquent pas de promu en division 2 pour ce groupe.

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Phase finale 
La phase finale oppose les vainqueurs de chaque groupe sous forme d'un tour préliminaire, demi-finale et finale sur un seul match.

Tour préliminaire 
 FC Metz 2-3 Le Havre AC
 AJ Auxerre 2-1 SC Amiens

Demi-finale 
 AJ Auxerre 2-0 Toulouse FC
 Le Havre AC 0-0  OGC Nice puis  1-3 aux

Finale 
La rencontre se déroule à Valence. L'équipe réserve de l'AJ Auxerre remporte le titre de champion grâce à un but d'Éric Cantona à la . 
 AJ Auxerre 1-0 OGC Nice

Statistiques

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1983-1984
 Championnat de France de football D2 1983-1984
 Coupe de France de football 1983-1984

Notes et références 

1984
Football en France en 1983
Football en France en 1984